al-Qadisiyya () bezeichnet:

al-Qadisiyya (Gouvernement), Verwaltungseinheit im Irak
al-Qadisiyya (Kuwait), Vorstadt der kuwaitischen Hauptstadt
Al Qadsia Kuwait, kuwaitischer Fußballclub
al-Qadisiya al-Chubar, saudi-arabischer Fußballclub